Beatrice "Bebe" Neuwirth (* 1958), een Amerikaanse actrice
 Olga Neuwirth (* 1968, Graz), een Oostenrijkse componiste